De forma genérica:
 Línguas caucasianas do noroeste

Mais especificamente:
 Língua adigue (circassiano ou circassiano ocidental)
 Língua cabardiana (circassiano oriental)
  — antecessora das duas anteriores

Desambiguação